Фиолетовая эуфония () — вид из семейства вьюрковых (Fringillidae).

Ареал 
Ареал распространяется от Тринидада и Тобаго на севере до Парагвая и северо-восточной части Аргентины на юге. Живут в лесах, а также на плантациях какао и цитрусовых.

Описание 
Длина тела 11,4 см, масса 14 г. Верхние части тела самцов сине-чёрные, блестящие. Нижние части тела и лоб при этом насыщенного золотого цвета. Самки и неполовозрелые особи оливково-зелёные сверху и зеленовато-желтые снизу.

Образ жизни 
Питаются в основном мелкими фруктами и только изредка насекомыми. Эта птица может съесть вдвое или втрое больше своего веса. Поют они довольно тихо. Гнездо шарообразное. В кладке четыре, реже три покрытых красными пятнами белых яйца, которые насиживает самка.

Охранный статус 
МСОП присвоил таксону охранный статус «Виды, вызывающие наименьшие опасения» (LC).

Примечания

Ссылки 
 
 

Эуфонии
Птицы Северной Америки
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1758 году